Sedis (lat. „Stuhl“ oder „Stellung“) steht für:

 Sedis, ein französischer Kettenhersteller, der 1980 von Fichtel & Sachs übernommen und später an „Tube Investments“ weiterveräußert wurde

Siehe auch:
 Acta Apostolicae Sedis, das Amtsblatt des Heiligen Stuhls
 Apostolicae sedis moderationi, eine päpstliche Bulle über das Kirchenrecht
 Incertae sedis, ein Fachbegriff in der biologischen Taxonomie
 Kloster Marienstuhl (Sedis S. Marie)